Divergencia (vektoranalízis): a vektoranalízis egyik differenciáloperátora.
 Divergencia (sorozat): divergens sorozatok.